Tenshi no Tamago pode-se referir a:
 Tenshi no Tamago, um filme anime de 1985 de Mamoru Oshii.
 Tenshi no Tamago, um livro de Yuka Murayama.
 Tenshi no Tamago, um filme japonês de 2006 de Shin Togashi, baseado no livro acima indicado.

Desambiguação